47-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 13 апреля 2009 года в рамках Европейского тура UCI 2009. Победу одержал итальянский велогонщик Маурицио Бьондо из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: команда категории UCI ProTeam — , 6 проконтинентальных команд и 14 континентальных. Всего на старт соревнования вышли 165 гонщиков. До финиша доехали 75 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2009 на FirstCycling
 
 
 
 

2009 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2009 году
Апрель 2009 года